Příjmení Stokes nosí více významných osobností:

 Frank Stokes – více osob
 George Gabriel Stokes (1819–1903) – irský matematik, fyzik, politik a teolog
 Richard Stokes (1897–1957) – britský politik

Externí odkazy